Selci je lahko:
 Selci Križovljanski (Hrvaška)
 Selci Đakovački (Hrvaška)
 Selci, Bizovac (Hrvaška)
 Selci, Rieti (Italija)